mat – termin szachowy,
 Mat – czasopismo szachowe,
 mat – stopień wojskowy w Polskiej Marynarce Wojennej,
 Mat – rzeka w Albanii,
 Mat – postać z czeskiego serialu animowanego Sąsiedzi,
 MAT Macedonian Airlines – macedońskie linie lotnicze.
 MAT – francuski pistolet maszynowy
 MAT – włoski producent samochodów sportowych